Liao kan syfta på:

Liaodynastin – en dynasti som härskade i norra Kina 907-1125
Liaofloden – en flod i nordöstra Kina
Liaoning – en provins i nordöstra Kina

WP:Projekt Kina